067  – codice che designa l'Osservatorio astronomico Lvov University Observatory, di Leopoli